Wieniec sonetów (cykl)
 Wieniec sonetów (forma wersyfikacyjna)